Maublanc et De Maublanc sont des noms propres français qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

 André Maublanc (1880-1958), mycologue français ;
 Gilles de Maublanc, né en 1940, est un ingénieur français
 Hyacinthe Maublanc de Chiseuil (1796-1870), militaire et homme politique français ;
 Ludovic Maublanc (1975-), auteur français de jeux de société ;
 Pierre Maublanc (1928-), un pilote automobile français ;
 René Maublanc (1891-1960), philosophe marxiste et membre du Parti communiste français.

Odonyme 
 Rue Maublanc, rue du  de Paris.

Patronyme français